Мелани Си (), с рождено име Мелани Джейн Чизхолм (), е английска певица, авторка на песни, бизнес дама и актриса.

Биография и творчество 
Мелани Си е родена на 12 януари 1974 година. Става известна в края на 1990-те с групата Спайс Гърлс, където е наречена Спорти Спайс или Мел Си, за да се прави разграничение между нея и колежката ѝ Мел Би. През 1999 година, докато групата е в почивка, издава дебютния си солов албум „Northern Star“ и застава на 4-то място в класацията за албуми.

От връзката си с Томас Стар има дъщеря на име Скарлет Стар, която се ражда през 2009 г.

Дискография

Студийни албуми 
 Northern Star (1999)
 Reason (2003)
 Beautiful Intentions (2005)
 This Time (2007)
 The Sea (2011)
 Stages (2012)
 Version of Me (2016)
 Melanie C (2020)

Видео албуми 
 Live Hits (2006)
 Live at the Hard Rock Cafe (2009)
 The Sea Live (2012)

Сингли 
 Goin' Down (1999)
 Northern Star (1999)
 Never Be the Same Again (2000)
 I Turn to You (2000)
 If That Were Me (2000)
 Here It Comes Again (2003)
 On the Horizon (2003)
 Let's Love (2003)
 Melt/Yeh Yeh Yeh (2003)
 Next Best Superstar (2005)
 Better Alone (2005)
 First Day of My Life (2005)
 The Moment You Believe (2007)
 I Want Candy (2007)
 Carolyna (2007)
 This Time (2007)
 Understand (2008)
 Rock Me (2011)
 Think About It (2011)
 Weak (2011)
 Let There Be Love (2011)
 Set You Free (2012)
 I Don't Know How To Love Him (2012)
 I Know Him So Well (2012)
 Anymore (2016)
 Dear Life (2016)
 Hold On (2017)
 Room for Love (2017)
 High Heels (2019)
 Who I Am (2020)
 Blame It on Me (2020)
 In and Out of Love (2020)
 Fearless (2020)
 Into You (2020)
 Touch Me (2021)

Видеоклипове

Турнета 
 From Liverpool to Leicester Square (1999)
 Northern Star Tour (2000 – 2001)
 Reason Tour (2003)
 The Barfly Mini-Tour (2004)
 Beautiful Intentions Tour (2005)
 This Time Canadian Tour (2008)
 The Sea – Live (2011 – 2012)
 Version of Me UK & Ireland Tour (2017)
 Version of Me Europe Tour (2017)
 Version of Me Tour (2017 – 2018)
 Global Pride Tour (2019)
 Colors and Light Live Stream (2020)
 Melanie C Tour (2022)